Elde (rivier) - zijrivier van de Elbe
 Elde (buurtschap) in Noord-Brabant